Олюнин — фамилия; имеет женскую форму Олюнина.
 

 Олюнина, Алевтина Сергеевна (род. 1942) — советская лыжница, олимпийская чемпионка, 2-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка СССР, ЗМС СССР.